

Проблемные старты

Статистика запусков

По стране изготовителя РН 

пн1 - не отделились от адаптера
пн2 - не выведены на необходимую орбиту, не эксплуатировались.
Источники (1) (2)

По стране оператора запуска

По определенным операторам запуска

По космодрому

По РН

По модификации РН

Примечания